La municipalité urbaine de Tartu (estonien : Tartu Linn) est une municipalité urbaine d'Estonie située dans le comté de Tartu. La municipalité comprend la ville de Tartu ainsi que l'ancienne commune de Tähtvere, au nord-est de la ville. Le , l'ancienne ville de Tartu négocie sa fusion avec les villes voisines, mais finit par ne fusionner qu'avec la commune de Tähtvere pour devenir l'actuelle municipalité urbaine de Tartu. Elle est actuellement bordée au nord par la .

Municipalité

Villes 
 Tartu

Bourgs 
 Ilmatsalu
 Märja

Villages 
 Haage
 Ilmatsalu 
 Kandiküla
 Kardla
 Pihva
 Rahinge
 Rõhu
 Tähtvere 
 Tüki
 Vorbuse

Administration 
Il y a 49 conseillers municipaux, élus tous les quatre ans par les citoyens locaux et représentés de manière proportionnelle aux votes. 

Le haut pouvoir est contrôlé par le maire et cinq assistants au maire.

Villes jumelées 

Les villes jumelées avec la municipalité urbaine de Tartu sont :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tartu
 Commune rurale de Tartu
 Comté de Tartu

Liens externes 

 

Comté de Tartu
Commune en Estonie